I IV Asian beach games si sono disputati a Phuket, Thailandia, dal 14 novembre al 23 novembre 2014.

Medagliere

Calendario

Collegamenti esterni